Беломорец може да се отнася за:

 „Беломорец“, български вестник, излизал през ноември 1912 година в окупирания от гръцки части Солун
 „Беломорец“, български вестник, излизал от 1937 до 1944 година в Ивайловград
 „Беломорец“, български вестник, излизал по време на българската окупация на Беломорието през Втората световна война в Дедеагач
 Беломорец, български футболен отбор от град Кавала